Ентузіаст:

 Ентузіаст — людина, що діє з ентузіазмом.
 «Ентузіаст» — кінокомедія Рона Говарда.

Див. також 
 Вулиця Ентузіастів (Київ)

Примітки